Сан Хуан Трес има више значења:

 Сан Хуан Трес, Виља Авикола, Гранха (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Хуан Трес, Ел Сакрифисио (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику